Битюцкий — русская фамилия. Известные носители:

 Битюцкий, Вениамин Семёнович (1902—1980) — советский актёр и театральный режиссёр.
 Битюцкий, Пётр Семёнович (1913—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Битюцкий, Станислав Васильевич (род. 1984) — украинский режиссёр, кинокритик и куратор.